Донбас — історичний регіон України, що займає більшу частину Донецької області та південь Луганської області
 Донецький вугільний басейн (Донбас або Донецький край, Західний та Східний Донбас)

ЗМІ:
 Донбас — газета
 Донбас — журнал
 Донбас — телеканал
 Донбас — видавництво

Спорт:
 Донбас — хокейний клуб в Донецьку
 Донбас Арена — футбольний стадіон у Донецьку
 Донбас Еквіцентр — центр кінного спорту в Донецьку

Техніка:
 Донбас — корабель управління ВМС Збройних сил України
 «Донбас» — видобувний гірничий комбайн

Військові підрозділи:
 Батальйон «Донбас» — добровольчий батальйон територіальної оборони Донецької області проти російської агресії
 Батальйон «Донбас» — окремий батальйон Сухопутних військ Збройних сил України, створений під час російської інтервенції в Україну

Фільми:
 «Донбас» (1945) — радянський документальний фільм режисера М. Белінського
 «Донбас» (2018) — копродукційний фільм режисера Сергія Лозниці

Інше:
 «Донбас Палас» — готель в Донецьку
 «Донбас» — громадська організація
 «Донбас» — шахтоуправління
 «Донбас» — колишній нічний швидкий фірмовий пасажирський поїзд № 37/38 сполученням Донецьк — Київ
 «Троянда Донбасу» (Донбас) — колишній нічний швидкий фірмовий пасажирський поїзд № 10/9 сполученням Донецьк — Москва

Див. також 
 Донеччина
 Канал Дніпро — Донбас
 Канал Сіверський Донець — Донбас